Ritter zu Grünstein ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Ritter zu Grünstein (1728–1792), kurmainzischer Beamter, Mainzer Stadtgerichtspräsident
 Caspar Wilhelm von Ritter zu Grünstein (1643–1729), Kurmainzischer Hofgerichtspräsident
 Damian von Ritter zu Grünstein (1677–1742), kurmainzischer Beamter
 Daniel von Ritter zu Grünstein (1646–1710), Präsident des Reichskammergerichts

Siehe auch:
 Grünstein
 Groenesteyn